Соревнования на дистанции 10000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2007 года прошли 27 августа 2007 года на стадионе Нагай, Осака, Япония.

Старт был дан в 21:40 по местному времени.

Призёры

Рекорды 
Мировые рекорды и рекорды чемпионатов мира до начала соревнований.

Рекорды остались непревзойдёнными.

Результаты 

 SB — лучший результат в сезоне, DNF — не добежал до финиша, DNS — не стартовал.

Ссылки 
 Протокол финала 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007